Рејноса Дијаз има више значења:

 Рејноса Дијаз (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рејноса Дијаз, Матијана Капетиљо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику